Igreja do Oriente é um termo que se refere à igreja cristã centrada na Assíria, região nos atuais Iraque, Irã e Síria, que recebeu o nome de nestoriana no Ocidente antes de ser dividida em vários grupos denominacionais (todas denominações que asseguram a sua sucessão de São Tomé):

 Igreja Assíria do Oriente.
 Antiga Igreja do Oriente, que se separou da Igreja Assíria do Oriente em 1964.
 Igreja Católica Caldeia, parte da Igreja do Oriente que entrou em comunhão plena com a Igreja Católica.
 Santa Igreja Católica do Oriente dos Caldeus, parte da Igreja do Oriente que se tornou autônoma na década de 1910.

Desambiguação